Francesco III av Este, född 1698, död 1780, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1737 till 1780. Han var son till Rinaldo III av Este och Charlotte av Braunschweig-Lüneburg.

Året 1721 gifte han sig med prinsessan Charlotte Aglaé av Orléans, dotter till franske regenten Filip II av Orléans och Françoise-Marie de Bourbon.

Antavla

Referenser
 

Modenas regenter
Huset Este
Födda 1698 
Avlidna 1780
Män